Гегидзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Гегидзе, Бидзина (род. 1958) –  грузинский инженер, спортсмен, государственный и политический деятель. Депутат парламента Грузии VI созыва.
 Гегидзе, Михаил Егорович (1847 - ?) – редактор Кубанских областных ведомостей, юрист, публицист.
 Гегидзе, Хатидже Хасановна (1922 – 2002) – Герой Социалистического Труда.